

Wydarzenia 

 na tron Judy wstąpił Manasses. Był on uzależniony od Asyrii